Qualcosa relativo alla nazione o alla nazionalità
 Durante il periodo della paleotelevisione, l'abbreviazione del nome del canale televisivo Rai Uno
 Nel linguaggio sportivo, il termine generico con cui si indica una squadra nazionale.

Altri progetti